Такмичење у трци на 800 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 9., 10. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 одбранио је Адам Кшчот из Пољске. То је била његова трећа победа на ЕП.

Земље учеснице 
Учествовало је 33 такмичара из 20 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  Косово (1)
  (1) 
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских тркача на 800 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. Учесници су били подељени у 4 групе. За полуфинале су се квалификовала по прва тројица из свих група (КВ) и четворица на основу постигнутог резултата (кв)., 
Почетак такмичења: група 1 у 11:30, група 2 у 11:37, група 3 у 11:44, група 4 у 11:51.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. Учесници су били подељени у две групе. За финале су се квалификовала по прва тројица из обе групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв)., 
Почетак такмичења: група 1 у 19:32, група 2 у 19:39.

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2018. године у 20:30.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном